Кирилл Сергеевич Ступак (; род. 16 марта 1990, Минск) — белорусский шахматист, гроссмейстер (2011).

В составе сборной Белоруссии участник 3-х Олимпиад (2010—2014) и 19-го командного чемпионата Европы (2013).

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 

Шахматисты Белоруссии